Büchenberg steht für:

 Büchenberg (Berg), Berg im Harz
 Büchenberg (Harz), Siedlung in der Stadt Oberharz am Brocken, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Büchenberg (Eichenzell), Ortsteil der Gemeinde Eichenzell, Landkreis Fulda, Hessen
 Büchenberg (Pommern), ehemaliger Wohnplatz in der Provinz Pommern
 Büchenberg, historischer Flurname in der Gemeinde Calvörde, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt

 Büchenberg, Berg in Detmold-Heiligenkirchen.
Siehe auch:
 Büchlenberg
 Buchenberg